Swietenia mahagoni ou mogno
 Swietenia macrophylla ou mogno-brasileiro
 Cedrela odorata ou cedro-cheiroso
 Cedrela fissilis ou acaiacá
 Anacardium occidentale ou cajueiro

Desambiguações de vegetais